Má Vlast, muziekstuk van Smetana
 Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, volkslied van Estland
 Mijn Vaderland, lied uit China (1956)
 Mawtini, arabisch lied

Zie ook 
 Limburgs volkslied
 Tautiška giesmė, volkslied van Litouwen